Brännkyrka har flera betydelser:

Brännkyrka socken – socken i Södermanland
 Brännkyrka landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1862–1913
Brännkyrka församling – en församling i Brännkyrka kontrakt i Stockholms stift
Brännkyrka kyrka – en kyrkobyggnad i stadsdelen Örby slott i södra Stockholm
Brännkyrka distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun
Brännkyrka kontrakt – ett kontrakt i Stockholms stift 
Brännkyrka gymnasium – en gymnasieskola i stadsdelen Midsommarkransen
 Brännkyrka hembygdsförening – en hembygdsförening